Ворогово — название населённых пунктов.

Россия 
 Ворогово — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Ворогово — село в Туруханском районе Красноярского края.